Nando steht für:

 Nando (Name), männlicher Vorname – siehe dort bekannte Namensträger

 Nando (Ort), Ortschaft in Uruguay
 NANDO, EU-Datenbank der durch Mitgliedsstaaten benannten und designierten Prüfstellen